Le Bouchet kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Le Bouchet-Saint-Nicolas, departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Le Bouchet, Haute-Savoie, departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, }